Birmingham, UK,  je drugi grad po broju stanovnika u Ujedinjenom Kraljevstvu
Gradovi u SAD-u:
 Birmingham, Alabama, grad u Alabami, u okrugu Jefferson, (pop. 242,820; 2000)
 Birmingham, Iowa, u okrugu Van Buren, (pop. 423; 2000)
 Birmingham, Michigan, u okrugu Oakland, (pop. 19,291; 2000) 
 Birmingham, Missouri, u okrugu Clay, (pop. 214; 2000) 
 Birmingham, Ohio
 Birmingham, Pennsylvania
 Birmingham Township, Illinois
 Birmingham Township, Pennsylvania